Пламмер () — английская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Пламмер, Аманда (род. 1957) — американская актриса.
 Пламмер, Генри Крозер Китинг (1875—1946) — британский и ирландский астроном.
 Пламмер, Гленн (род. 1961) — американский актёр.
 Пламмер, Кристофер (1929—2021) — канадский актёр театра, кино и телевидения.
 Пламмер, Редж (род. 1953) — канадский хоккеист на траве.
 Пламмер, Чарли (род. 1999) — американский актёр.
 Пламмер, Чарльз (1851—1927) — британский историк.

Топоним 
 Пламмер — город в округе Ред-Лейк, штат Миннесота, США.
 Пламмер — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.